Edenderry est le nom de plusieurs localités d'Irlande :
 Edenderry (Comté de Down), un village au sud de Belfast, Irlande du Nord ;
 Edenderry (Comté d'Offaly), une ville de la République d'Irlande ; 
 Edenderry (Comté de Tyrone), un village d'Irlande du Nord.